La coupe du monde de mini-foot 2019 est la troisième édition de la coupe du monde de mini-foot qui est organisée à Perth en Australie, entre le  octobre et le . La République tchèque, tenante du titre, remet son titre en jeu. La compétition accueille 32 sélections et non 24 comme lors de l'édition précédente.

Les matchs se composent de deux mi-temps de  puis, si les deux équipes ne se sont pas départagées, elles disputent deux mi-temps de cinq minutes de prolongations et enfin des tirs au but en cas d'égalité.

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Phase à élimination directe

Lien externe 
 Site officiel

Compétition de football en Australie
Football en 2019
Sport en Australie en 2019